Balletttänzerin steht für:
 Ballerina, eine Tänzerin eines Tanzensembles oder eines Balletts
 Ballettänzerin, dänischer Stummfilm von August Blom aus dem Jahr 1911